Por Iperita pode estar à procura de:
 Iperita ou Gás Mostarda
 Iperita, pintura de Jan Theuninck.

Desambiguação